Molekulska formula -{C26H45NO6S}- se može odnositi na:

 Taurohenodezoksiholinska kiselina
 Taurodezoksiholinska kiselina
 Tauroursodezoksiholinska kiselina